Jméno Antonín Novotný má více známých nositelů:

 Antonín Novotný (1904–1975) – československý prezident
 Antonín Novotný (herec) (1913–2005) – český filmový herec a chemik
 Antonín Novotný (historik umění) (1891–1978) – český historik umění
 Antonín Novotný (plavec) (1900–1962) – český plavec a vodní pólista
 Antonín Novotný (šachový skladatel) (1827–1871) – česko-rakouský šachový skladatel a právník v Brně